Madina hace referencia a varios artículos:

Apellido
Eduardo Madina, político socialista.
Fernando Madina, músico con doble nacionalidad española y venezolana.
Francisco de Madina Igarzábal.
Mädina Sadwakasova, cantante de KZpop.

Lugares
Madina Mayurqa, nombre árabe de la ciudad conocida actualmente como Palma.
Madina Sacko, ciudad y comuna del círculo de Banamba, región de Kulikoró, Mali.
Transliteración de Medina (barrio), nombre que se le da a un barrio antiguo en una ciudad árabe.

Al-Madina
Al-Madina, película de 2010.
Al-Madina Trípoli